Ро́хас ( — «красные» или «рыжие») — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Рохас, Альфредо Уго (род. 1937) — аргентинский футболист.
 Рохас, Ариэль Маурисио (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Рохас, Бенхамин (род. 1985) — аргентинский актёр.
 Рохас, Габриэль (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Рохас, Гонсало (1917—2011) — чилийский поэт.
 Рохас, Диего (род. 1995) — чилийский футболист.
 Рохас, Диего де (?—1544) — испанский конкистадор.
 Рохас, Жоао (род. 1989) — эквадорский футболист, вингер.
 Рохас, Ибрахим (род. 1975) — кубинский гребец-каноист.
 Рохас, Иван (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Рохас, Карлос (1928—2020) — испанский писатель.
 Рохас, Кармин (род. 1953) — американский бас-гитарист, композитор и продюсер.
 Рохас, Клара — колумбийский юрист, преподаватель университета и руководитель предвыборной кампании Ингрид Бетанкур.
 Рохас, Клементе (род. 1952) — колумбийский боксёр.
 Рохас, Лорена (1971—2015) — мексиканская актриса, модель, певица.
 
 Рохас, Матиас (род. 1995) — парагвайский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Рохас, Мемо (род. 1981) — мексиканский автогонщик.
 Рохас, Марлон (род. 1979) — тринидадский футболист, защитник.
 Рохас, Мигель (род. 1977) — колумбийский футболист, защитник.
 
 Рохас, Педро де — временный губернатор Филиппин в 1593 году.
 Рохас, Перси (род. 1949) — перуанский футболист, нападающий.
 Рохас, Рафаэль (род. 1961) — мексиканский и коста-риканский актёр театра и кино и режиссёр.
 Рохас, Роберт (род. 1996) — парагвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 
 Рохас, Роджер (род. 1990) — гондурасский футболист, нападающий.
 Рохас, Симон де (1552—1624) — испанский священник, католический святой.
 Рохас, София (1907—2022) — колумбийская долгожительница.
 Рохас, Торибио (род. 1945) — коста-риканский футболист и тренер.
 Рохас, Фернандо (род. 1923) — мексиканский баскетболист.
 Рохас, Фернандо де (1473/1476—1541) — испанский писатель.
 Рохас, Франсиско (род. 1974) — чилийский футболист.

 Рохас, Хесус (Антонио Карденаль; 1950—1991) — сальвадорский революционер никарагуанского происхождения, команданте Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.
 Рохас, Хесус (род. 1964) — венесуэльский боксёр-профессионал. Чемпион мира по версии ВБА (WBA).
 Рохас, Хоао Хошимар (род. 1997) — эквадорский футболист.
 
 
 Рохас, Хуан Родриго (род. 1988) — парагвайский футболист.
 Рохас, Эладио (1934—1991) — чилийский футболист, полузащитник.
 Рохас, Элио (род. 1982) — доминиканский боксёр.
 Рохас, Юлимар — венесуэльская легкоатлетка, специализируется в тройном прыжке.

Составные фамилии 
 Диас Рохас, Марсело (род. 1986) — чилийский футболист.
 Рохас Пинилья, Густаво (1900—1975) — колумбийский генерал и политик.
 Рохас Соррилья, Франсиско де (1607—1648) — испанский драматург.

Топоним 
 Рохас — муниципалитет в провинции Бургос, Испания.
 Рохас — город на острове Панай, Филиппины.

См. также 
 Рохус